СКИФ — белорусская телерадиокомпания.

Основана в 1992 году. Входит в крупный холдинг "ООО Телеком-Гарант", который владеет телеканалом "СкиФ", радио "СкиФ", радио "Дельта" ("Русское Радио Витебск"), кабельно-цифровое ТВ, OTTV, Интернет-провайдер.

История 
 Телеканал был основан в 1992 году в Орше и первоначально ретранслировал телеканал ТВ-6. 
 В 1994 году появилась программа "Неделя", которая рассказывала о всех прошедших событиях за неделю.
 В 1995 году начато вещание в Витебске. В этом же году появились выпуски обычных новостей (до этого были только новости отдельного региона, которые показывались только в этом регионе). В них были собраны все репортажи всех региональных отделений телеканала.
 В 1996 открыт   Борисовский филиал холдинга «Телеком-гарант» 
 С первых дней работы телеканал сотрудничал с КГБ и милицией. Так, после того, как на оршанском вокзале в дежурную часть была брошена граната, об этом сразу в прямом эфире сообщил начальник ГОВД, а по анонимным сообщениям телезрителей удалось установить местонахождение преступников. 
 В 1997 году начала выходить программа "Правопорядок" о криминальных новостях, вышла в эфир борисовская версия телеканала.
 В 1999 году вещание было начато в Полоцке.
 С 1995 года выходит программа "Диалог в прямом эфире". В ней представители власти могут напрямую пообщаться с обычными телезрителями.
 Самый долгоживущий проект телеканала "Скиф" - программа "Музыкальные поздравления". В ней телезрители могут по SMS-сообщению отправить поздравление человеку и указать клип на песню.
 31 декабря 2008 года начал работу телеканал "Скиф-Бобруйск".

Программы 
 «Музыкальные поздравления»
 «Диалог в прямом эфире»
 «Новости. Итоги»
 «Специальный репортаж»
 «Новости региона», «Новости»

 «Регион»

Сетевые партнеры

Скиф-Витебск, Бобруйск, Орша, Полоцк 
 ТВ-6 (1995 - 2001)
 Ren TV (2001 - 200?)
 Мир (200? - 2010)
 Семерка (2010 - 2011)
 Канал Disney (31 декабря 2011 - 2 января 2012)
 Amazing Life (2012 - 2014)
 Travel+Adventure (5 мая - 31 октября 2014)
 Пятница! (1 ноября 2014 - 30 апреля 2015)
 A1 (с 1 мая 2015)

Факты 
 На полоцкой версии телеканала используются совершенно другие заставки программ и канала, которые, в отличие от других, более плохого качества. К тому же, эта же версия канала вещает в формате 4:3, по всей видимости, из-за отсутствия специального оборудования и заставок, которые вообще не приспособлены к 16:9. Также используется оранжевая версия логотипа.

См. также 
 Телеканалы Белоруссии

Ссылки 
 Орша
 Витебск
 Борисов (Старые сайты: http://tvbor12.narod.ru/ и https://web.archive.org/web/20171206004220/http://project-shkola.tv/)
 Бобруйск
 Витебская телекомпания «Скиф» снимет фильм про Марка Шагала

Организации Белоруссии
HD-телеканалы